Авата има више значења:
 Авата (Тезиутлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Авата (Јаонавак), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику